Кутківці — село в Чемеровецькому районі Хмельницької області.
 Кутківці — мікрорайон на правому березі річки Серет у Тернополі, раніше окреме село.